Niemcy:
 Lautertal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Coburg
 Lautertal (Odenwald) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße
 Lautertal (Vogelsberg) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Vogelsberg

Zobacz też:
 Mittleres Fils-Lautertal

Zobacz też:
 Lauter